Aneignung bezeichnet:
 Aneignung (Recht), Eigentumserwerb an einer herrenlosen Sache 
 Aneignung (Geisteswissenschaften), verschieden akzentuierte Bedeutungen bzw. Konzepte in Philosophie, Soziologie, Psychologie und Religion   
 Kulturelle Aneignung, die Adaption eines Bestandteils aus einer anderen Kultur 
 Kasb (arabisch: Aneignung), ein Konzept in der islamischen Theologie
 

Siehe auch:

Okkupation (Begriffsklärung)